Højfrekvens har flere betydninger:
 Højfrekvens (radiofrekvens) - radiofrekvenser; 3 kHz til 300 GHz.
 Højfrekvens (3 MHz - 30 MHz) - kortbølger.